Hermitage Peak kan syfta på:
 Hermitage Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Hermitage Peak, British Columbia, en bergstopp i Kanada